

Patronyme 
Polivanov (masculin ; ) ou Polivanova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Polivanov (1855-1920), général de l'Empire russe, ministre de la Guerre
 Evgueni Polivanov (1891-1938), linguiste soviétique
Maria Polivanova (1922-1942), Héroïne de l'Union soviétique

Patronyme russe